Fotbal se na Ostrovních hrách hraje pravidelně od roku 1989, přestože se hrál i na prvním ročníku her v roce 1985. Tehdy se ale jednalo o mládežnickou soutěž týmů do 16 let, který vyhrál tým Frøye. V současnosti je nejúspěšnějším účastníkem Jersey, který má již tři tituly.

Historie umístění

Počet vítězství 
3 tituly
 

2 tituly
  Faerské ostrovy
  Guernsey
  Ostrov Wight

1 titul
  Anglesey
  Shetlandy
  Gibraltar
  Bermudy

Umístění týmů dle ročníků

Nejlepší střelci 

 
Ostrovní hry